Das Hanns-Seidel-Gymnasium ist ein unterfränkisches Landkreisgymnasium in Hösbach bei Aschaffenburg, das nach dem bayerischen Politiker Hanns Seidel benannt wurde. Es wird von über 1.250 Schüler, vor allem aus dem Landkreis Aschaffenburg, besucht.

Geschichte 

Der Schulbetrieb wurde 1973 in Glattbach aufgenommen, 1976 zog die Schule an ihren jetzigen Standort in Hösbach um, an dem auch die staatliche Realschule Hösbach untergebracht ist. Bei einem durch Schweißarbeiten ausgelösten Brand im Jahr 1999 entstand an einem neuen Gebäudeteil erheblicher Sachschaden, sodass dessen Eröffnung verzögert wurde. Im Jahr 2005 wurde am Hanns-Seidel-Gymnasium ein offener und gebundener Ganztag eingerichtet. Zusätzlich bietet die Schule Chor- und Sportklassen sowie die Klasse!Forscher für Schüler der 5. und 6. Klasse an. Die Schule verfügt über eine eigene Bibliothek sowie mehrere Sportanlagen.

Heute bietet die Schule eine naturwissenschaftlich-technologische (NTG) sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Ausbildungsrichtung mit wirtschaftswissenschaftlichem Profil (WSG-W) an. Als Fremdsprachen werden ab der fünften Jahrgangsstufe Englisch und ab der sechsten Jahrgangsstufe wahlweise Französisch oder Latein unterrichtet. Optional kann in der 10. Klasse Spanisch belegt werden.

Internationale Kontakte 
Schüler des Hanns-Seidel-Gymnasiums nehmen an Austauschprogrammen teil mit
 Hudson Wisconsin (USA)
 Saint-Germain-en-Laye (Frankreich)
 Cavalese (Italien)

Außerdem gibt es eine Partnerschule in Tansania, die Mkinga Secondary.

Erfolge bei Schülerwettbewerben 
Seit 1987 entsandte die Schule über 125 Arbeiten in die Wettbewerbe Jugend forscht und Schüler experimentieren. 22 Landessiege in Bayern in den Fachgebieten Chemie (14), Physik, Technik, Arbeitswelt und Geo- und Raumwissenschaften, ein Bundessieg, drei 2. Plätze und fünf weitere Platzierungen bei den Bundeswettbewerben der letzten Jahre sind die Bilanz. Außerdem erhält die Schule regelmäßig den Schulpreis auf Regionalebene. Beim Wettbewerb „Europas Jugend forscht für die Umwelt“ belegten Hösbacher Jugendforscherteams als Vertreter Deutschlands 1995 und 1998 zweite Plätze.
2011 erhielten Schüler des Hanns-Seidel-Gymnasiums im Bundeswettbewerb von Jugend forscht den Sonderpreis der Bundeskanzlerin und wurden auch auf europäischer Ebene mit einem Sonderpreis bedacht.

Auch bei Jugend debattiert ist die Schule seit vielen Jahren sehr erfolgreich. 2018 erreichte sie den 1. und 2. Platz im Landesfinale in der Altersstufe 10. – 13. Jahrgangsstufe und vertrat den Freistaat Bayern beim Jugend-debattiert-Bundesfinale in Berlin.

Außerdem werden auch immer wieder Erfolge im Sportwettbewerb Jugend trainiert für Olympia erzielt (Tischtennis, Leichtathletik, Golf, Fußball und Geräteturnen).

Wahlkurse 
Am Hanns-Seidel-Gymnasium gibt es verschiedene Wahlkurse.

Im musischen Bereich gibt es unterschiedliche Chöre wie den Unterstufenchor, den "Großen Chor" und den Kammerchor, sowie Instrumentalensembles wie ein Orchester und eine Big Band.

Im MINT-Bereich gibt es unterschiedliche Kurse für eine Teilnahme am Wettbewerb Jugend forscht, den Mathematik-Pluskurs sowie für die Unterstufe einen Robotik-Kurs.

Des Weiteren gibt es unterschiedliche Sportangebote, sowie Wahlkurse zu Erster Hilfe und Hauswirtschaft.

Für besonders begabte Schüler gibt es die Möglichkeit – in Kooperation mit anderen Gymnasien in der Region – an Enrichmentkursen teilzunehmen. Diese finden an sieben Freitagen (ganztags) und den darauf folgenden Samstagen (halbtags) statt und ermöglichen es den Schülern, sich über ein Jahr mit von ihnen aus dem Kursangebot ausgewählten Themen zu beschäftigen. Es gibt Kurse für die Unterstufe (Jahrgangsstufen 6 und 7) sowie für die Mittelstufe (Jahrgangsstufen 8 und 9). Die von Lehrkräften des Hanns-Seidel-Gymnasiums angebotenen Kurse sind thematisch oft im MINT-Bereich angesiedelt, allgemein ist es bei Enrichmentkursen jedoch schwer, diese speziell einem Schulfach zuzuordnen.

Bekannte Schüler 
 Thiemo Heeg  (* 1966), Wirtschaftsjournalist der FAZ
 Andrea Lindholz (* 1970), Bundestagsabgeordnete
 Jochen Seitz (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Karsten Klein (* 1977), Bundestagsabgeordneter, bayerischer Politiker, ehemaliger Schülersprecher
 Felix Wissel (* 1978), deutscher Bundesligaringer
 Marcel Schäfer (* 1984), deutscher Fußballspieler

Weblinks 
 Offizielle Website des Hanns-Seidel-Gymnasiums

Einzelnachweise 

Gymnasium in Unterfranken
Hösbach
Seidel, Hanns
Gegründet 1973
Hanns Seidel
Schule im Landkreis Aschaffenburg